Åsaka kyrka kan syfta på:

 Barne-Åsaka kyrka
 Kållands-Åsaka kyrka
 Skånings-Åsaka kyrka
 Vartofta-Åsaka kyrka
 Väne-Åsaka kyrka